20 Y.O. — дев'ятий студійний альбом американської поп/R&B-співачки Джанет Джексон. Реліз відбувся 26 вересня 2006 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Джанет Джексон 

Альбоми Джанет Джексон
Альбоми Virgin Records